Восьмёрка — цифра 8, а также существительное, соответствующее числу 8.

Техника 
 Автомобили:
 ВАЗ-2108
 Audi A8
 8-цилиндровый двигатель.
 «Восьмёрка» — искривление обода колеса вправо или влево — при этом из плоскости вращения колеса искривлённый обод выглядит похожим на цифру 8 (неискривлённый выглядит прямой линией).
 Video8 — формат видеозаписи на магнитную ленту.
 Электрические разъёмы IEC C7/C8 («евроразъёмы»), по форме напоминающие цифру 8.
 Жаргонное название операционной системы Windows 8 и Windows 8.1.

Математика 
 Бесконечность в математике обозначается символом , похожим на цифру 8.
 «Восьмёрка» — внешний вид бесконечной ленты Мёбиуса.
 Восьмёрка, или четырёхкратный узел в теории узлов.

Политика и организации 
 Большая восьмёрка
 Исламская восьмерка или "D-8"
 Гражданская восьмёрка
 Вероломная восьмёрка

Спорт 
 Восьмёрка — лодка в академической гребле.
 Восьмёрка — приспособление для организации страховки и скоростного спуска.
 Восьмёрка — петля на конце верёвки, применяемая в альпинизме; в основе — узел «восьмёрка», завязанный петлёй верёвки.
 Восьмёрка — узел в альпинизме, соединяющий концы двух верёвок вместе; в основе — узел «восьмёрка».
 Двойная восьмёрка — петля на середине (или конце) верёвки в спелеотуризме; в основе — узел «восьмёрка», завязанный петлёй верёвки.

Морское дело 
 Восьмёрка — стóпорный узел, применяемый в морском деле для утолщения верёвки. Завязывают концом одинарной верёвки.
 Восьмёрка — незатягивающаяся петля, которую завязывают исключительно на середине троса.

В быту 
 Удавка-восьмёрка — затягивающаяся петля, удавка на конце верёвки, используемая северными народами (ненцами) в быту.

Прочее 
 Названия маршрутов транспорта под № 8, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах.
 «Горизонтальная восьмёрка» — фигура пилотажа.
 Бесконечная восьмерка (Endless Eight) — сюжетная арка лайт-новелы, манги и аниме Меланхолия Харухи Судзумии.
 Восьмёрка — техника съемки диалога, когда камера, находясь у одного героя всегда только за правым плечом, а у другого — за левым, «вынуждена перелетать» по такой траектории.
 Восьмёрка — народное название зубов мудрости.
 «Восьмёрка» — российская криминальная драма 2013 года.
 Восьмёрка — номер Сайлона из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».
 «Восьмёрка» — бой на гитаре.

См. также 
 Восьмерка выбывает из игры (фильм)